Liban:
 Sarine – miejscowość

Szwajcaria:
 Sarine – rzeka, dopływ Aare
 Sarine – okręg (Bezirk) w kantonie Fryburg

Osoby:
 Douglas Sarine – amerykański aktor